Rudolf Mücke ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Mücke (Philologe) (August Rudolf Mücke; 1849–1930), deutscher Philologe und Pädagoge 
 Rudolf Mücke (Architekt), deutscher Architekt und Bauherr